

Toponyme 
Beaubrun peut faire référence au :
 Quartier de Tarentaize Beaubrun Severine, quartier de Saint-Étienne.

Patronyme 

 Henri (1603-1677) et Charles Beaubrun, (1604-1692), peintres français.
 Henri-Charles de Beaubrun (1655-1715), exégète janséniste français.
 Ralph Beaubrun, chanteur, chorégraphe, danseur professionnel et acteur haïtien.
 Théodore Beaubrun (mort en 1998), dramaturge et humoriste haïtien